|-
| 159601 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159602 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159603 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159604 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159605 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159606 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159607 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159608 - || || 6 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159609 - || || 8 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159610 - || || 12 de gener de 2002 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 159611 - || || 4 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159612 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159613 - || || 13 de gener de 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 159614 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159615 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159616 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159617 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159618 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159619 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159620 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159621 - || || 14 de gener de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 159622 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159623 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159624 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159625 - || || 6 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159626 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159627 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159628 - || || 21 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159629 - || || 16 de gener de 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 159630 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159631 - || || 8 de febrer de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 159632 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159633 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159634 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159635 - || || 11 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159636 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159637 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159638 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159639 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159640 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159641 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159642 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159643 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159644 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159645 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159646 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159647 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159648 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159649 - || || 15 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159650 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159651 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159652 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159653 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159654 - || || 16 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159655 - || || 21 de febrer de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 159656 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159657 - || || 11 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159658 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159659 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159660 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159661 - || || 5 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159662 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159663 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159664 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159665 - || || 21 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159666 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159667 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159668 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159669 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159670 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159671 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159672 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159673 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159674 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159675 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159676 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159677 - || || 22 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159678 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159679 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159680 - || || 11 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159681 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159682 - || || 6 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159683 - || || 14 de maig de 2002 || Needville || Needville
|-
| 159684 - || 2002 KC || 16 de maig de 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 159685 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159686 - || || 7 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159687 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159688 - || || 12 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159689 - || || 23 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159690 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159691 - || || 1 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159692 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159693 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159694 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159695 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159696 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159697 - || || 12 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159698 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159699 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159700 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
|}

9